Pásztor Béla (1895–1966) rendező, dramaturg, forgatókönyvíró, színész, producer
Pásztor Béla (1907–1943) magyar költő
Pásztor Béla (1938–) politikus, Veresegyház polgármestere (tanácselnök (1965–1990), polgármester (1990–2023))